Benken kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Benken, Zürich, ort och kommun, 
 Benken, Sankt Gallen, ort och kommun,